Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2014 () проходил с 26 февраля по 5 марта 2014 в городе Флимс (Швейцария) на арене Waldhaus Arena одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

В женском турнире чемпионами стала (9-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Республики Корея. Бронзовые медали завоевала сборная России, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2014 году
Февраль 2014 года
Март 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году